Campakawarna (Campaka Mulya)
 Campakawarna (Sindangresmi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing